Joseph Dosu ou Dosu Joseph (Abuja, 19 de junho de 1973) é um ex-futebolista nigeriano.

Carreira 
Conhecido por "Crying Goalie" - em português, algo como "goleiro chorão", foi revelado pelo Julius Berger, um dos grandes clubes de seu país, em 1991, quando tinha apenas 17 anos. Chamou a atenção da Reggiana, que o contratou em 1996, após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas do mesmo ano.

Após a conquista do ouro olímpico (maior título da história das Super Águias), Dosu, que já não causara grande impacto durante sua passagem na Reggiana, viu todos seus planos ruírem depois de um acidente próximo a Lagos, que encerrou sua carreira, com apenas 25 anos.

Ligações externas
Profile at National Football Teams
Dream Team 'll pull surprises - Dosu

Naturais de Abuja
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Julius Berger F.C.
Futebolistas da AC Reggiana
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Futebolistas olímpicos da Nigéria
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Campeões olímpicos da Nigéria